Comédia — uso de humor nas artes cénicas

Géneros cinematográficos e de televisão
Comédia cinematográfica -  filme com humor ou que pretende provocar o riso da audiência
Comédia de capa e espada - subgênero dramático do Teatro Clássico Espanhol do Século de Ouro
Comédia romântica - subgênero cinematográfico dos gêneros comédia e romance
Comédia dramática
Comédia maluca (screwball comedy)
Comédia de ação
Comédia zumbi
Sitcom (comédia de situação) — tipo de série de televisão

Outros usos
Stand-up comedy

Commedia dell'arte
Humor

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão